Фрэнк Ханнингтон (; 1874—1919) — ирландский энтомолог, который жил и работал в Индии.

Биография 

Родился 25 октября 1874 года. Был самым младшим сыном судьи и резидента в Мадрасе, а затем Траванкора, Джона Чилда Ханнингтона (). Первое образование получил Тринити-колледже в Дублине. Затем Фрэнк Ханнингтон переехал в Рена и прошел изучение индийской гражданской службы в 1897 году. Службу в Индии начал 30 января 1899 года на должности помощника сборщика и магистрата в Южном Аркоте (сейчас — Тамилнад). Его места службы включали Тирунелвели, Малабар, Мадрас и Ути. В 1912 году он был назначен комиссаром округа Кодагу. На этой должности он проработал до 1918 года, когда он переехал в Беллари. Во время своего пребывания в Кодагу Фрэнк Ханнингтон опубликовал статью о бабочках Кодагу в «Журнале Бомбейского общества естественной истории» (Journal of the Bombay Natural History Society). Он также занимал должность почтмейстера в Бенгалии. Находясь на этом посту он отправлял коллекторов в долину Чумби. Здесь он нашел новый вид бабочек рода Parnassius, экземпляры которого он отправил американскому энтомологу русского происхождения Андрею Авинову. Последний назвал новый для науки вид в честь самого Фрэнка Ханнингтона — аполлон Ханнингтона (Parnassius hannyngtoni). Фрэнк Ханнингтон также собрал коллекцию бабочек Кумаона. Умер 1 апреля 1919 года в Бомбее.

Публикации

Примечания 

Лепидоптерологи